Idel Jobst von Vincke (1650-1727)
Idel Jobst van Vincke (1680-1740)